Bakala steht für:
 Bakala (Gattung), eine Gattung der Finsterspinnen (Amaurobiidae)
 Bakala (Salabangka-Inseln), Siedlung auf den indonesischen Salabangka-Inseln
 Bakala (Zentralafrikanische Republik), Ort in der Zentralafrikanischen Republik

Bakala ist der Familienname folgender Personen:
 Břetislav Bakala (1897–1958), tschechischer Dirigent, Chorleiter und Komponist
 Cédrick Bakala (* 1992), kongolesischer Fußballtorwart
 Dan Bakala (* 1987), kanadischer Eishockeytorwart
 Zdeněk Bakala (* 1961), tschechischer Unternehmer